Bányász-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Bányász-barlang, miskolci barlang.
 Bányász-barlang, a Tatabányai Bányász-barlang másik neve.